Gabriel Macé peut désigner :
 Gabriel Macé (1906-1968), homme politique français ;
 Gabriel Macé (1918-1990), journaliste français ;

Voir aussi